— одна из самых распространённых японских фамилий.

Известные носители:
 Акира Такаяма (1932—1996) — японский экономист.
 Кацунари Такаяма (род. 1983) — японский боксёр-профессионал.
 Минами Такаяма (род. 1964) — японская сэйю.

Топоним 
 Такаяма — город в Японии, находящийся в префектуре Гифу.
 Такаяма — село в Японии, находящееся в уезде Агацума префектуры Гумма.
 Такаяма — село в Японии, находящееся в уезде Камитакаи префектуры Нагано.

Вымышленные персонажи 
 Рюдзи Такаяма — персонаж серии "Звонок"

Прочее 
 Такаяма — особая причёска борцов сумо. Помимо красоты, такая прическа обладает свойством смягчать удар по темени, возможный, к примеру, при падениях головой вниз.